Los Nacimientos puede referirse a:

Los Nacimientos, localidad del Departamento Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca, Argentina;
Los Nacimientos, localidad del Departamento Belén, provincia de Catamarca, Argentina;
Los Nacimientos, volcán en el Departamento Tinogasta, provincia de Catamarca, Argentina.
Los nacimientos, primer volumen de la trilogía Memoria del fuego, del escritor uruguayo Eduardo Galeano.